Sarp ist der Name folgender Orte:

 Sarp (Hautes-Pyrénées), Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées, Frankreich
 Sarp (Türkei), Dorf in der historischen Region Trapezunt, Türkei

Sarp ist der Familienname folgender Personen:
 Aydilge Sarp (* 1979), türkische Sängerin, Musikerin und Autorin
 Michael Sarp († 2013), Schweizer Unternehmer
 Mustafa Sarp (* 1980), türkischer Fußballspieler

SARP steht als Abkürzung für:
 Standards And Recommended Practices, Standardisierungsbestrebungen der ICAO
 Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, polnischer Architektenverband
 Flughafen Posadas (ICAO-Flugplatzcode), argentinischer Flughafen

Abkürzung